Закон о административно-територијално, уређењу Републике Молдавије од 27. децембра 2001. године је дао следећу дефиницију за „град”:

Град је економска, социо-културно, територијално-административна јединица која је развијенија од руралне средине и која има одговарајућу инфраструктуру, комерцијалне и индустријске објекте, где је велики део становништва запослен у производњи, услужном сектору и различитим поља интелектуалне делатности, као и културном и политичком животу.

У складу са споменутим Законом, 66 насељених места у Молдавији имају статус града, а градови Кишињев, Балци, Бендер, Комрат и Тираспољ имају и статус општине.

Градови Тираспољ, Бендер, Дубасари, Рибница, Каменка, Григориопољ, Слобозија, Мајак, Тираспољул Ноу, Красноје и Днестровск су под контролом непризнате држава Придњестровље (Придњестровска Молдавска Република). Нека од ових места (Красноје, Мајак, Тираспољул Ноу) у сагласности са локалним законима немају статус града.

Види још 
 Административна подела Молдавије

Референце

Спољашње везе 
 Национални биро статистике Молдавије

Норвешка